Spear of Destiny (engl. für „Speer des Schicksals“) steht für:

 Spear of Destiny (Band), eine britische Rockband
 Spear of Destiny (Computerspiel), ein Computerspiel
 The Spear of Destiny, Titel eines okkulten Bestsellers von Trevor Ravenscroft von 1972